Kombajn označuje kombinovaný stroj, plnící účel kompletní výrobní linky, obvykle určený ke sklizni či těžbě. Pojem se užívá ve více významech:

nejčastěji
 Obilní kombajn (sklízecí mlátička)
dále také
 Bramborový kombajn
 Chmelový kombajn (což je statická česačka chmele)
 Řepný kombajn
 Podvodní kombajn
 Důlní kombajn
 Kombajn na borůvky

Externí odkazy